U-1 je naziv več podmornic:
 U-1 - podmornica Kaiserliche Deutsche Marine
 U-1 - podmornica k.u.k Kriegsmarine
 U-1 - podmornica Kriegsmarine
 U-1 - podmornica Bundeswehra

Glej tudi 
 seznam avstrijskih podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic druge svetovne vojne
 seznam podmornic Bundeswehra

U-1
U-1
U-1
U-1